Another Year of Disaster альбом шведської групи Adept, випущений у 2009 році під лейбом Panic & Action Records.

Треклист 
 Business Of Living (4:12)
 Shark! Shark! Shark! (4:18)
 Sound the Alarm (4:37)
 At Least Give Me My Dreams Back, You Negligent Whore! (5:10)
 Caution! Boys Night Ou (4:03)
 The Ballad of Planet Earth (2:25)
 Let's Celebrate Gorgeous! (You Know Whose Party This Is) (4:24)
 Grow Up Peter Pan (3:27)
 An Era of Treachery (4:37)
 Everything Dies (6:01)

Джерела 
 Another Year of Disaster 

Альбоми Adept
Альбоми шведських виконавців
Англомовні музичні альбоми